Iris har flere betydninger:
 Iris er den latinske betegnelse for Regnbuehinden.
 Iris (mytologi) – den budbringende gudinde i den græske mytologi.
 Iris er i heraldik en figur (stiliseret blomst), der også kaldes fleur-de-lis (den franske lilje).
 Iris-slægten – en slægt af sumpplanter, typisk med gule eller blå blomster.
 Iris (pigenavn) – et pigenavn.
 Iris (sanger) - kunstnernavnet for Laura van den Bruel, en belgisk sangerinde, født 1995 
 Iris (satellit) - En satellit  (ESRO-2B) opsendt af den europæiske rumfartsorganisation ESRO i 1968 
 Iris (sommerfugl) – en sommerfugl.
 Iris (tidsskrift) – et dansk tidsskrift der udkom i perioden 1791-1795.
 Iris (tog) - en togforbindelse under Trans Europ Express mellem Zürich og Bruxelles (1974-81)
 Iris og Hebe – et dansk tidsskrift der udkom i perioden 1795-1810.
 (7) Iris - en asteroide.

Film, musik og underholdning
 Iris (film fra 2001) - en dramafilm instrueret af Richard Eyre baseret på Iris Murdochs liv.
 Iris (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1992 instrueret af Adam Wolten-Ræthinge
 "Iris" (Goo Goo Dolls sang) - en sang af det alternative rockband Goo Goo Dolls, genindspillet af bl.a. Ronan Keating i 2006.
 Iris (opera) - en opera af Pietro Mascagni fra 1898.
Iris - et skuespil af Arthur W. Pinero.
Iris, eller den usårlige frue - et skuespil af Sven Lange fra 1898.